Мута́ция (от  «изменяться»):

 Мутация в биологии — изменения генотипа, происходящие под влиянием внешней или внутренней среды.
 Мутация голоса — возрастное изменение голоса человека в период полового созревания.
 Мутация — музыкальный термин.
  — изменение согласного звука под влиянием морфологического или синтаксического окружения.
 Мутация гласных — то же, что аблаут.